

Persone 
 Carolyn Tanner Irish (1940) – religiosa statunitense
 Frank Irish (1918-1997) – giocatore di cricket inglese
 Frederick M. Irish (1870-1941) – allenatore di football americano statunitense
 George Irish – accademico montserratiano
 Mark Irish (1981) – rugbista inglese
 Ned Irish (1905-1982), American basketball promoter
 Ronald Irish (1913) – imprenditore e saggista australiano
 William Irish – pseudonimo di Cornell Woolrich (1903-1968), scrittore statunitense

Altro 
 Irish – personaggio del manga e anime Detective Conan

Pagine correlate 
Irlandese